Опорно-показательный овощеводческий совхоз «Са́уэ» () — в советское время одно из самых успешных государственных сельскохозяйственных предприятий Эстонии. Находился в Сауэском сельсовете Харьюского района. Подчинялся Главному управлению плодоовощеводства ЭССР.

В советской Эстонии 
В 1946 году был создан свиноводческий совхоз «Сауэ», в 1965 году его переименовали в Опорно-показательный овощеводческий совхоз «Сауэ», в 1980 году он получил название Опорно-показательный овощеводческий совхоз имени В. И Ленина (). 

Общий земельный фонд совхоза составлял 7,0 тысяч гектаров, средняя численность работников в 1978 году была 1070 человек.

Сельскохозяйственных угодий насчитывалось 5,3 гектара, из них обрабатываемых — 4,2 тысячи гектара. Сельскохозяйственным производством было занято 746 человек (средняя численность за 1977 год)

Основные отрасли производства — овощеводство, цветоводство, свиноводство и племенное скотоводство. Хозяйство было отнесено к племенным фермам III класса крупного рогатого скота эстонcкой чёрно-пёстрой породы и II класса свиней эстонской беконной породы.

В 1977 году производство молока на 100 гектаров обрабатываемых земель составило 950 центнеров и мяса 301 центнер.

В совхозе работал государственный сортоиспытательный участок овощных культур и картофеля. Дождевание проводилось на площади 170 гектаров. Овощные культуры занимали 197 гектаров открытого и 6,2 гектара закрытого грунта (в том числе остеклённые теплицы 2,7 гектара). В закрытом грунте выращивались в основном огурцы и помидоры.

В совхозе было осуществлено благоустройство центральной усадьбы хозяйства и территорий вокруг его производственных зданий. На всесоюзном смотре в 1967 году центральная усадьба совхоза Сауэ была признана одним из наиболее благоустроенных сельских посёлков.

Директором совхоза с 1954 года был Герой Социалистического Труда Эдуард Альба.

Награды 
В 1971 году совхоз был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1975 году Постановлением Центрального Комитета Коммунистической Партии Эстонии, Совета Министров Эстонской ССР, Совета Профсоюзов Эстонской ССР и Центрального Комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Эстонии совхоз «Сауэ» был признан победителем республиканского социалистического соревнования 1975 года и победителем 9-ой Пятилетки за перевыполнение задания 9-ой Пятилетки по продаже государству основных сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства и растениеводства, а также за получение в среднем 36 центнеров овощей с одного гектара и 3837 килограмма молока от одной коровы. Совхозу был вручено переходное красное знамя ЦК КПЭ, Совета Министров ЭССР, Совета Профсоюзов ЭССР и ЦК ЛКСМЭ и первая денежная премия. Этим же постановлением коллектив совхоза был награждён почётной грамотой ЦК КПЭ, Совета Министров ЭССР, Совета Профсоюзов ЭССР и ЦК ЛКСМЭ  и внесён в республиканскую книгу почёта за достижение наилучших результатов в досрочном выполнении плана народного хозяйства на 1975 год и социалистическом соревновании по успешному окончанию 9-ой Пятилетки.

Кинохроника 
Таллинской киностудией художественных и документальных фильмов и киностудией «Таллинфильм» были сняты документальные фильмы о совхозе «Сауэ»:

 1957 — „Uus sigala Saue sovhoosis“ / «Новая свинарня в совхозе „Сауэ“», режиссёр Реэт Касесалу (Reet Kasesalu)
 1963 — „Saue sovhoosis“ / «В совхозе Сауэ», режиссёр Реэт Касесалу
 1973 — „Juurviljakoristus Saue näidissovhoosis“ / «Сбор овощей в опорно-показательном совхозе "Сауэ"», режиссёр Реэт Касесалу
 1977 — „Saue sovhoosi aiandustööline Lehte Alba“ / «Работница совхоза «Сауэ» Лехте Альба», режиссёр Реэт Касесалу
 1980 — „Saue Näidissovhoosi sotsialistlikud kohustused“ / «Социалистические обязательства опорно-показательного совхоза "Сауэ"»,  режиссёр Владимир Маак (Vladimir Maak)

Библиография 
В 1971 году Управлением научно-технической информации Министерства сельского хозяйства ЭССР была издана 24-страничная брошюра на эстонском и русском языках „Tööpunalipu ordeniga Saue köögiviljakasvatuse näidissovhoos”/ «Ордена Красного Трудового Знамени опорно-показательный овощеводческий совхоз "Сауэ"» (составитель Р. Леэтоя, перевод Н. Лассман).

В независимой Эстонии 
В ходе отделения Эстонии от Советского Союза совхоз был ликвидирован, как и все остальные государственные социалистические хозяйства страны. В 1990 году на его базе было создано предприятие «Агрофирма Сауэ» (), прекратившее свою деятельность в 1994 году.

Примечания 

Совхозы Эстонии
Харьюмаа
Объекты, названные в честь Владимира Ленина